Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) – teleskop kosmiczny
 Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE) – instytut naukowy
 WiseEuropa  – instytut, niezależny Think tank, który specjalizuje się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Prowadzi analizy ekonomiczne i niezależne badania.
Miejscowości w USA:
 Wise – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Wise
Gminy w USA:
 Wise (ang. Wise Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Wise (ang. Wise Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wise (ang. Wise County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Wise (ang. Wise County) – w stanie Wirginia